Кири́лл Нестере́нко: